ICJ:

 ISKCON Communications Journal — журнал.
 Международный суд ООН
 Международная комиссия юристов